Alberto Marino  (São Paulo, 23 de março de 1902  São Paulo, 11 de fevereiro de 1967) foi um regente, compositor e instrumentista de música popular brasileira.

Nasceu no bairro do Brás, filho dos imigrantes italianos Rosario Marino e Carmela Lombardo.

Obras 
 Rapaziada do Brás
 Amarga garganta
 Luar de sua vovó
 Meigo olhar 

 Nice
 Luar de São Paulo 
 Senhorita do Brás 

Compositores do estado de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo
Brasileiros de ascendência italiana